Cottonwood Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cottonwood Mesa (Arizona)	
 Cottonwood Mesa (Colorado)